Cantonul Phalsbourg este un canton din arondismentul Sarrebourg, departamentul Moselle, regiunea Lorena, Franța.

Comune 

|-
| Arzviller || align="right" | 543 || align="right" | 57405 || align="right" | 57033
|-
| Berling || align="right" | 290 || align="right" | 57370 || align="right" | 57064
|-
| Bourscheid || align="right" | 222 || align="right" | 57370 || align="right" | 57100
|-
| Brouviller || align="right" | 431 || align="right" | 57635 || align="right" | 57114
|-
| Dabo || align="right" | 2 644 || align="right" | 57850 || align="right" | 57163
|-
| Danne-et-Quatre-Vents || align="right" | 596 || align="right" | 57370 || align="right" | 57168
|-
| Dannelbourg || align="right" | 498 || align="right" | 57820 || align="right" | 57169
|-
| Garrebourg || align="right" | 517 || align="right" | 57820 || align="right" | 57244
|-
| Guntzviller || align="right" | 390 || align="right" | 57405 || align="right" | 57280
|-
| Hangviller || align="right" | 283 || align="right" | 57370 || align="right" | 57291
|-
| Haselbourg || align="right" | 322 || align="right" | 57850 || align="right" | 57300
|-
| Henridorff || align="right" | 661 || align="right" | 57820 || align="right" | 57315
|-
| Hérange || align="right" | 109 || align="right" | 57635 || align="right" | 57317
|-
| Hultehouse || align="right" | 352 || align="right" | 57820 || align="right" | 57339
|-
| Lixheim || align="right" | 597 || align="right" | 57635 || align="right" | 57407
|-
| Lutzelbourg || align="right" | 622 || align="right" | 57820 || align="right" | 57427
|-
| Metting || align="right" | 360 || align="right" | 57370 || align="right" | 57462
|-
| Mittelbronn || align="right" | 661 || align="right" | 57370 || align="right" | 57468
|-
| Phalsbourg || align="right" | 4 828 || align="right" | 57370 || align="right" | 57540
|-
| Saint-Jean-Kourtzerode || align="right" | 742 || align="right" | 57370 || align="right" | 57614
|-
| Saint-Louis || align="right" | 676 || align="right" | 57820 || align="right" | 57618
|-
| Vescheim || align="right" | 248 || align="right" | 57370 || align="right" | 57709
|-
| Vilsberg || align="right" | 365 || align="right" | 57370 || align="right" | 57721
|-
| Waltembourg || align="right" | 241 || align="right" | 57370 || align="right" | 57743
|-
| Wintersbourg || align="right" | 268 || align="right" | 57635 || align="right" | 57747
|-
| Zilling || align="right" | 261 || align="right" | 57370 || align="right" | 57761
|}
 
 

Cantoane în Moselle